Mahmood Hussain est un nom pouvant désigner:

 (1932-1991), joueur de cricket pakistanais
, conseiller de ward à Birmingham, Royaume-Uni
, joueur d'hockey sur gazon pakistanais

Voir aussi

Hussain, Mahmood